Larned (Kansas)
 Site historique national de fort Larned